

Золоте — село, Макушинський округ, Курганська область
 Золоте — присілок, Половинський округ, Курганська область

Золоте — місто, Луганська область, Попаснянський район
 Золоте — село, Автономна Республіка Крим, Красногвардійський район
 Золоте — село, Автономна Республіка Крим, Ленінський район
 Золоте — село, Рівненська область, Сарненський район